Khagaria (district), een district van de Indiase staat Bihar
 Khagaria (stad), de hoofdplaats van dit district